Die Mestaruussarja 1986 war die 56. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften in einer einfachen Runde mit Hin- und Rückspielen ausgespielt. Finnischer Meister wurde Kuusysi Lahti vor Turku PS.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Torschützenkönig 
Torschützenkönig der Mestaruussarja 1986 wurden Ismo Lius (Kuusysi) und Jari Niinimäki (Ilves) mit jeweils 13 Toren.

Fußballpokal 
Im Finale des finnischen Fußballpokals im Olympiastadion Helsinki am 11. Oktober 1986 kam es zu einem Duell der beiden lappländischen Mestaruussarja-Vereine Rovaniemen PS und Kemin Palloseura. Rovaniemi gewann das Spiel mit 2:0.

Internationales Abschneiden 
 Meister Kuusysi Lahti (Landesmeisterpokal)
 1. Runde: 0:5 und 2:1 gegen  Neuchâtel Xamax
 Vizemeister Turku PS (UEFA-Pokal)
 1. Runde: 0:1 und 2:0 gegen  FC Admira/Wacker
 2. Runde: 1:0 und 0:2 gegen  Inter Mailand
 Pokalsieger Rovaniemen PS (Pokalsiegerpokal)
 1. Runde: 0:0 und 1:1 gegen  Glentoran FC
 Achtelfinale: 1:0 und 1:0 gegen  KS Vllaznia Shkodra
 Viertelfinale: 0:1 und 0:3 gegen  Olympique Marseille

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF
 Championship 1986

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1986
1986